Serg. kan som auktorsförkortning betyda:

 Lydia Palladievna Sergievskaja
 Lydia Palladievna Sergievskaya

Robotskapade auktorsförkortningar